Nationwide Building Society – brytyjskie towarzystwo budowlane
 Nationwide Mutual Insurance Company – amerykańskie przedsiębiorstwo finansowe i ubezpieczeniowe
 Nationwide Airlines – dawne południowoafrykańskie linie lotnicze
 Nationwide – program telewizyjny emitowany przez BBC w latach 1969-1983